Berthold Körting ist der Name folgender Personen:

* Berthold Körting (Kaufmann) (1839–1919), deutscher Unternehmer und Manager
 Berthold Körting (Künstler) (Berthold Lui Oskar Körting; 1883–1930), deutscher Architekt, Gartenarchitekt, Maler und Bildhauer